Mörby kan syfta på:

 Mörby, Danderyds kommun – ett område i Danderyds kommun i Stockholms län
 Mörby centrum – ett köpcentrum i Danderyds kommun
 Mörby centrum (tunnelbanestation) – en tunnelbanestation i Stockholms tunnelbana
 Mörby station – en järnvägsstation på Roslagsbanan
 Mörby lasarett – äldre benämning för Danderyds sjukhus
 Mörby gård – en 1700-tals gård i Mörby, Danderyds kommun som gav området Mörby sitt namn
 Mörby slottsruin – ruinen av ett slott och före detta gods i Fasterna socken, Norrtälje kommun
 Mörby, Ekerö kommun – en småort i Ekerö kommun
 Mörby, Sölvesborgs kommun – en ort i Sölvesborgs kommun
 Mörby, Pojo kommun – en by och egendom i Pojo kommun, Nyland, i Finland
 Mörby, Hammarlands kommun – en by i Hammarlands kommun, Åland, Finland
 Mörby, Nykvarns kommun – ett industriområde i Nykvarns kommun, Södermanland, Sverige